Drosu:
 Dan Drosu Șaguna
 Emil Drosu

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera D

Nume de familie românești